Евгений Петрович Самсонов (1812—1877) — полковник Преображенского полка (вышел в отставку генерал-майором), старший адъютант управления Императорской главной квартиры, участник подавления польского восстания. Автор мемуаров.

Биография 
Из рода Самсоновых, происходящего от московского дьяка Семёна Самсонова. Сын генерал-поручика Петра Александровича Самсонова (1773—1859) от брака его с Анной Александровной Исленьевой (1774—1866). Братья — Александр (1811—1882), генерал-лейтенант, и Гавриил (1814—1896), генерал, автор мемуаров.

 года определён на службу подпрапорщиком в лейб-гвардейский Московский полк.  Затем переведён в лейб-гвардейский Преображенский полк.  года произведён в прапорщики. Принимал участие в подавлении польского восстания.

Благодаря протекции шурина Алексея Фёдоровича Львова Самсонов быстро сделал карьеру.  года назначен адъютантом к шефу жандармов и командующему Императорской главной квартирой генерал-адъютанту графу Бенкендорфу.

 года назначен старшим адъютантом штаба корпуса жандармов с оставлением в том же полку.  года назначен старшим адъютантом управления делами Императорской главной квартиры и собственного Его Величества конвоя.

 года произведён в полковники с зачислением по армии и военному министерству.

С уходом в отставку (1862) произведён в генерал-майоры. Поселился в своём родовом имении Бектышево вместе с супругой. Этот период характеризуется в работах естественно-исторического отдела Переславль-Залесского историко-художественного и архитектурного музея-заповедника как «время культурного расцвета имения», архитектурно-паркового комплекса, созданного в начале XIX века.

Семья 
В 1836 года был женат на Надежде Фёдоровне Львовой (09.04.1816—1895), дочери литератора Фёдора Петровича Львова (1766—1836) и второй жены его Елизаветы Николаевны Львовой (1788—1864); внучке архитектора Н. А. Львова. Родилась в Петербурге, крещена 10 апреля 1816 года в Морском Богоявленском соборе при восприемстве Г. Державина и тетки П. Н. Львовой. Славилась как исполнитель и автор музыкальных композиций, романсов, оперетт. По легенде, изложенной в романе К. А. Большакова «Бегство пленных», Надежда Фёдоровна была одной из многочисленных фавориток Николая I и любовницей М. Ю. Лермонтова. Это якобы повлияло на резкое ухудшение отношения императора к поэту.
Дети:
 Пётр Евгеньевич (1837—1908), золотопромышленник; женат на дочери генерала В. М. Козловского Наталье.
 Елизавета Евгеньевна (23.08.1840, Веймар — ?), с 1863 года — жена Николая Степановича Волкова (1810—1869), во втором браке за Н. А. Вагановым (1837—1899). Была организатором «Майского союза» (1898 г.), одного из первых в России экологических обществ. В браке с Волковым родился сын — Евгений Николаевич Волков (генерал-лейтенант, губернатор Черноморской и Таврической губерний, градоначальник Москвы).

Награды 
 Орден Святой Анны 4 степени с надписью «За храбрость» (награждён 30 октября 1831 года, за храбрость и мужество при взятии приступом Варшавских укреплений и городского вала)
 Орден Святой Анны 2 степени (1 января 1847 года)
 Медаль «За взятие приступом Варшавы»
 Знак отличия за военное достоинство 4 степени
 Высочайшие благоволения (1832, 1833, 1834, 1835, 1836 годы)

В литературе 
Самсонов был главным действующим лицом исторических романов К. А. Большакова «Бегство пленных» и «Царь и поручик»; с точки зрения этого персонажа описан петербургский свет времён Николая I, Лермонтова, Бенкендорфа (адъютантом которого был Самсонов).

Источники 
 Столетие военного министерства. Указатель биографических сведений, архивных и литературных материалов, касающихся чинов общего состава по канцелярии военного министерства с 1802 до 1902 г. включительно. Книга 2, стр. 545.
 Екатерина Лямина, Наталья Самовер. «Бедный Жозеф». Жизнь и смерть Иосифа Виельгорского. Опыт биографии …
 История усадьбы Бектышево
 Васильев, С. Д. Развеянная легенда / С. Д. Васильев // Коммунар. — 1975. — 15 октября. — С. 3—4.

Примечания 

Мемуаристы Российской империи XIX века
Генерал-майоры (Российская империя)
Награждённые медалью «За взятие приступом Варшавы»
Преображенцы
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов